Die Abkürzung BEF steht für:

 Belgischer Franken, ehemalige Währungseinheit Belgiens
 Berliner Eisenbahnfreunde, gemeinnützige Verein für den Erhalt historischer Fahrzeuge
 Berliner Electromobil- und Akkumulatorenfabrik, ehemaliger Hersteller von Elektro-Nutzfahrzeugen
 Berliner Elektromobilfabrik, ehemaliger Hersteller von Dreiradfahrzeugen
 British Expeditionary Force, Truppen der British Army, die sowohl im Ersten als auch, von 1939 bis 1940, im Zweiten Weltkrieg in Frankreich eingesetzt wurden
 British Electric Foundation, britische Popband
 Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, 1995 aufgegangen in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Bef steht für:
 .bef, ein Dateiformat für Bilder
 Beförderung, im Eisenbahnwesen
 Beförderungsbuch, im Eisenbahnwesen
 Bef (Schiffstyp), regionaler Fährschiffstyp in Bergen 

BEF